"Las Benévolas" puede referirse a tres artículos diferentes:

La novela de ficción histórica francesa Las benévolas.
El noveno arco argumental de la serie de novelas gráficas de The Sandman, Las benévolas.
La encarnación de la Triple Mujer en la función de las Furias en las historias de Neil Gaiman, Las Benévolas (DC Comics).